Příjmení Popelka (Popelková) (odvozené od některého z významů slova Popelka) nosí více různých osobností:

 Augustin Popelka (1854–1938) – československý právník a politik, ministr spravedlnosti, první předseda Nejvyššího soudu
 August Adolf Popelka (1887–1951) – československý právník, politik, kancléř prezidenta Emila Háchy, syn Augustina  
 Ernesto Popelka – uruguayský římskokatolický kněz a bývalý fotbalista
 Jaroslav Popelka – více osob
 Jaroslav Popelka (kněz) (1917–1987) – český kněz a misionář,
 Jaroslav Popelka (aktivista) (* 1956), zvaný též Slávek Popelka – moravský disident,
 Josef Popelka (* 1954) – český varhaník,
 Petr Popelka (1944–2005) – český herec,
 Radek Popelka (* 1970) – český politik, člen hnutí ANO 2011,
 Vladimír Popelka (1932) – český hudební skladatel a aranžér,
 Vojtěch Hynek Popelka (1888–1961) – český akademický malíř a ilustrátor,

 přechýlený tvar
 Popelka Biliánová (1862–1941), vlastním jménem Marie Popelková – česká spisovatelka,
 Marie Popelková (1906–1977) – česká herečka.

Česká příjmení